Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 и 4 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 1500 метров являлся Мэттью Центровиц из США.

Один из предстартовых фаворитов, обладатель второго результата сезона в мире (3.35,39) и лучшего — среди участников соревнований Аянлех Сулейман из Джибути не смог принять участие в турнире из-за проблем с получением британской визы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 22 легкоатлета.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 4 марта 2018 года. Первая половина дистанции прошла в тактической борьбе. Темп бега был очень медленный: отметку 800 метров участники преодолели за 2.23,68 — на три секунды хуже, чем в женском финале на этой же дистанции. Судьба медалей решилась в борьбе на заключительных двух кругах. За 300 метров до финиша вперёд вышел марокканец Абдалаати Игидер, но удержать лидерство до финиша ему не удалось. На заключительных 30 метрах его сначала опередил эфиоп Самуэль Тефера, а затем и поляк Марцин Левандовский. В 18 лет 134 дня Тефера стал самым молодым зимним чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Результат победителя, 3.58,19, оказался самым медленным в истории соревнований.

Примечания

Ссылки 
 

бег